CONCACAF-mästerskapet 1969 spelades i San José, Costa Rica under perioden 23 november-8 december 1969. Costa Rica vann turneringen före Guatemala och Nederländska Antillerna. Sista omgången bjöd på en "seriefinal" mellan Costa Rica och Guatemala, som slutade 1-1.

Kvalificering

Spelplatser

Slutturnering

Priser och utmärkelser

Skytteligan

3 mål
 Víctor Ruiz
 Nelson Melgar
 Marco Fión

2 mål
 Cascante
 Roy Sáenz
 J. Grant
 Regales
 Loefstok
 Martljin
 Adelbert Toppenberg
 Ulrich Haynes

1 mål
 Carlos Santana
 Wálter Elizondo
 Wanchope
 Tomás Gamboa
 Daniel Salamanca
 Rolando Valdez
 Meulens
 Croens
 Francisco Mancilla
 Alfonso Sabater
 José Crespo
 Leopoldo Barba
 Everald Cummings
 Keith Douglas
 Delroy Scott
 Joshua Hamilton
 Largie

Självmål
 Edwin Dawkins (for Costa Rica)

Källor

Externa länkar

1969 i Costa Rica
1969
Fotboll i Costa Rica
Fotbollsåret 1969